Reßler ist der Familienname folgender Personen:
 Klaus Reßler (* 1942), deutscher Fußballspieler
 Konrad Reßler (1875–1960), deutscher Photograph